Кубок Англии по футболу 1871/72 — первый розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 15 футбольных клубов, три из которых впоследствии снялись с розыгрыша, не сыграв ни одной игры.

Турнир начался 11 ноября 1871 года первым раундом и завершился финалом, который прошел 16 марта 1872 года на стадионе «Кеннингтон Овал», в Лондоне, где «ФК Уондерерс» победил «Ройал Энджинирс» со счетом 1:0 и стал первым в истории английского футбола обладателем Кубка Англии. Автором этого единственного гола стал Мортон Беттс, который играл под псевдонимом «А. Г. Чекер».

Ведущий шотландский клуб «Куинз Парк» принял участие в турнире и ему удалось добраться до полуфинала, но из-за того что его противник снялся с турнира в третьем раунде он прошел дальше. После двухматчевой нулевой ничьей с «Уондерерс», они отказались от переигровки и снялись с турнира, дав своим оппонентам легкий путь в финал. Во время турнира использовались нормы, по которым, в случае ничьей, обе команды могли перейти в следующий раунд по усмотрению оргкомитета, такое произошло в двух случаях.

Квалификация 
Футбольная ассоциация, руководящий орган футбола в Англии, была сформирована в 1863 году, но за первые восемь лет своего существования, её члены играли только товарищеские матчи друг против друга, и местные турниры. В 1871 году, Чарльз Алкок, секретарь Ассоциации, задумал открытый турнир на вылет для всех клубов-членов ассоциации, с вручением победителям трофея. Вдохновение к Алкоку пришло во время своего пребывания в «Харроу Скул», где домашние школьные команды участвовали в ежегодном турнире под названием «Cock House». Пятьдесят клубов были допущены к участию первого розыгрыша Кубка Англии, но только двенадцать согласились на этот турнир: «Аптон Парк», «Барнс», «Уиндзор Хоум Парк», «Клэпем Роверс», «Кристал Пэлас», «Лозанна», «Ройал Энджинирс», «Уондерерс», «Хампстед Хетенс», «Харроу Скул», «Харроу Чекерс» и «Сивил Сервис». Однако перед первым туром «Виндзор Хоум Парк», «Лозанна» и «Харроу Скул» снялись с турнира, что привело к сокращению числа участников до девяти. Шесть других клубов согласились на вступление в турнир, однако, в том числе ведущий клуб из Шотландии, «Куинз Парк».

Большинство оригинальных клубов-участников ныне уже не существуют. «Куинз Парк» продолжал участие в Кубке Англии до 1887 года, когда Шотландская футбольная ассоциация запретила своим клубам-членам участвовать в английских турнирах. Этот клуб по-прежнему принимает участие в нижних лигах Шотландской Футбольной лиги. «Марлоу» и «Мэйденхэд» (в настоящее время «Мэйденхэд Юнайтед») по-прежнему существуют, и каждый пропустил только один сезон в истории розыгрыша турнира. Команда «Сивил Сервис» по-прежнему существует, играя в Любительском футбольном Альянсе. Команда «Кристал Пэлас» от 1871—1872, никак не связана с современным клубом «Кристал Пэлас». Команда «Хитчин» в 1870 году была расформирована, а затем уже в 1928 году вновь создана как «Хитчин Таун».

Календарь

Первый раунд 
Хотя в первом раунде было запланировано семь матчей, сыграно было лишь четыре. «Уондерерс» и «Ройал Энджинирс» прошли во второй раунд из-за того, что их противники снялись с турнира, также как «Куинз Парк» и «Донингтон Скул» не смогли договориться о дате и времени игры, то они оба получили разрешение на выход во второй раунд без игры. Из-за наличия нечетного числа абитуриентов «Хампстед Хетенс» тоже были пропущены во второй раунд. Первый гол в Кубке Англии забил Джарвис Кенрик из «Клэпем Роверс».

 «Куинз Парк» и «Донингтон Скул» не смогли договориться о дате и времени игры, то они оба получили разрешение на выход во второй раунд.
 «Хитчину» и «Кристал Пэлас» было разрешено перейти во второй раунд без переигровки.

Второй раунд 
Во втором раунде «Куинз Парк» и «Донингтон Скул» вновь играют вместе. На этот раз «Донингтон Скул» заявил о снятии с турнира, это означало, что «Куинз Парк» выходит в третий раунд, все ещё не сыграв ни одного матча. Матч между «Барнсом» и «Хампстед Хетенс» закончился вничью, но на этот раз, пришлось играть переигровку для прохода в следующий раунд, и «Хампстед Хетенс» победили.

Третий раунд 
Из-за наличия нечётного количества команд в конкурсе, «Куинз Парк» получил право выхода в следующий раунд и таким образом они достигли полуфинала, не сыграв ни одного матча в турнире. Матч между «Уондерерс» и «Кристал Пэлас» закончился вничью, и обе команды были допущены в полуфинал. «Ройал Энджинирс» вышел в полуфинал после убедительной победы над «Хампстед Хетенс». «Хампстед Хетенс» больше никогда не выступали в этом турнире.

 «Уондерерс» и «Кристал Пэлас» закончился вничью, и обе команды были допущены в полуфинал без переигровки.

Полуфиналы 
Все матчи этого этапа конкурса года были сыграны на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне. Оба полуфинала закончились нулевой ничьей и поэтому понадобились переигровки. Так как «Куинз Парк» не мог позволить себе долгую поездку из Глазго второй раз, поэтому снялся с турнира, уступив «Уондерерс» место в финале. «Ройал Энджинирс» обеспечил себе второе место в финале, победив «Кристал Пэлас» со второй попытки.

Переигровка

Финал 

Финал состоялся на стадионе «Кеннингтон Овал» в Лондоне между «Уондерерс» и «Ройал Энджинирс». «Ройал Энджинирс» был ведущим представителем тактики прохождения мяча, который в то время был известен как «комбинация игры» и считается весьма инновационным в то время, когда большинство команд предпочитали полагаться исключительно на дриблинг. Несмотря на это, «Уондерерс» доминировал всю игру и выиграл со счётом 1:0, гол забил на 15 минуте Мортон Беттс. По неясным причинам, Беттс играл в финале под псевдонимом «А. Г. Чекер», полученный от его принадлежности клубу «Харроу Чекерс».

Примечания

См. также 
 Кубок Англии по футболу
 Финал Кубка Англии по футболу

Ссылки 
 The FA Cup на TheFA.com
 Кубок Англии по футболу 1871/1872 на www.rsssf.com

1871-1872
Футбол в Англии в сезоне 1871/1872